Suga kan verwijzen naar de volgende personen:

 Yoshihide Suga, Japans politicus en premier
 Suga (BTS), Koreaans artiest

Ook kan verwezen worden naar:

 Suga (Iran), dorp in Iran
 Suga-suga, bestuurseenheid in Indonesië
 Suga (taal), een Kameroense taal